HSU est un sigle pouvant désigner:
 Henderson State University, une université située à Arkadelphia, Arkansas ;
 Humboldt State University, une université d'État basée à Arcata, Californie ;
 Hardin–Simmons University, une université située à Abilene, Texas ;
 Hrvatska Stranka Umirovljenika (en français, Parti croate des retraités), un parti politique croate ;
 , un syndicat australien d'employés de la santé ;
 Hero of the Soviet Union (en français, Héros de l'Union soviétique), une distinction honorifique soviétique.